Монтекристо има више значења:

 Монтекристо
 Монтекристо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Монтекристо (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Монтекристо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Монтекристо (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монтекристо (Тепеохума), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Монтекристо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Монтекристо (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Монтекристо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монтекристо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монтекристо (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монтекристо (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Монтекристо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Монтекристо (Теканто), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику